William Jones (matemàtic) (~1675 - 1749), matemàtic gal·lès
 William Jones (filòleg) (1746 - 1794), lingüista, jutge i poeta britànic, fill del matemàtic William Jones
 William Jones (antropòleg) (1871 - 1909), antropòleg d'Oklahoma, de la tribu sauk i fox